Plantilles oficials de les seleccions classificades per la fase final de la Copa del Món de Futbol de 2014 del Brasil. Cada selecció pot inscriure 23 jugadors.

Una llista provisional de 30 jugadors per selecció fou enviada a la FIFA el 13 de maig de 2014. La FIFA publicà la llista provisional de 30 jugadors a la seva plana web el 16 de maig de 2014.

Les llistes finals de 23 jugadors per selecció van ser enviats a la FIFA el 2 de juny de 2014. La FIFA publicà les llistes finals de jugadors, amb els seus números, a la seva plana web el 5 de juny de 2014.

Els equips poden fer canvis de darrera hora en cas de lesió greu fins a 24 hores abans del començament del primer partit.

L'edat de cada jugador és a 12 de juny de 2014, primer dia del torneig. El nombre de partits de cada jugador no inclou cap partit després del començament del torneig. El club de cada jugador llistat és el del darrer club amb el qual jugà un partit de competició abans de començar el torneig.

Els equips participants són (cliqueu sobre el país per accedir a la plantilla):

Grup A

Brasil 
Entrenador: Luiz Felipe Scolari

La selecció final fou anunciada el 7 de maig de 2014. Els números de pantilla es comunicaren el 2 de juny.

Camerun 
Entrenador:  Volker Finke

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014.

Croàcia 
Entrenador: Niko Kovač

La selecció final fou anunciada el 31 de maig de 2014. Amb menys de 48 hores de marge pel començament del campionat, Milan Badelj fou cridat per reemplaçar el lesionat Ivan Močinić.

Mèxic 
Entrenador: Miguel Herrera

La selecció final fou anunciada el 9 de maig de 2014. No obstant, els centrecampistes Luis Montes i Juan Carlos Medina es lesionaren i foren reemplaçats per Javier Aquino i Miguel Ángel Ponce.

Grup B

Austràlia 
Entrenador: Ange Postecoglou

La selecció final fou anunciada el 3 de juny de 2014.

Xile 
Entrenador:  Jorge Sampaoli

La selecció final fou anunciada l'1 de juny de 2014.

Països Baixos 
Entrenador: Louis van Gaal

La selecció final fou anunciada el 31 de maig de 2014. Els dorsals de la plantilla van ser anunciats el 2 de juny, en una roda de premsa de van Gaal.

Espanya 
Entrenador: Vicente del Bosque

La selecció final fou anunciada el 31 de maig de 2014. The squad numbers were revealed on 3 June.

Grup C

Colòmbia 
Entrenador:  José Pékerman

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014. No obstant, el centrecampista Aldo Leão Ramírez es lesionà i fou substituït per Carlos Carbonero.

Grècia 
Entrenador:  Fernando Santos

La selecció final fou anunciada el 19 de maig de 2014.

Costa d'Ivori 
Entrenador:  Sabri Lamouchi

La selecció final fou anunciada l'1 de juny de 2014.

Japó 
Entrenador:  Alberto Zaccheroni

La selecció final fou anunciada el 12 de maig de 2014. Els dorsals van ser anunciats el 25 de maig.

Grup D

Costa Rica 
Entrenador:  Jorge Luis Pinto

La selecció final fou anunciada el 31 de maig de 2014.

Anglaterra 
Entrenador: Roy Hodgson

La llista final fou anunciada el 12 de maig de 2014, inclosos set jugadors reserves: John Ruddy, Jon Flanagan, John Stones, Michael Carrick, Tom Cleverley, Andy Carroll i Jermain Defoe. Els dorsals de la plantilla es revelaren el 22 de maig.

Itàlia 
Entrenador: Cesare Prandelli

La selecció final fou anunciada l'1 de juny de 2014. Els dorsals s'anunciaren l'endemà.

Uruguai 
Entrenador: Óscar Tabárez

La selecció final fou anunciada el 31 de maig de 2014.

Grup E

Equador 
Entrenador:  Reinaldo Rueda

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014. Els dorsal van ser anunciats l'endemà. El centrecampista Segundo Castillo fou reemplaçat per Oswaldo Minda després d'una lesió de lligaments al seu genoll dret.

França 
Entrenador: Didier Deschamps

La selecció final fou anunciada el 13 de maig de 2014. Dels seleccionats inicialment, Franck Ribéry fou canviat per lesió.

Hondures 
Entrenador:  Luis Fernando Suárez

La selecció final fou anunciada el 5 Maig 2014.

Suïssa 
Entrenador:  Ottmar Hitzfeld

La selecció final fou anunciada el 13 de maig de 2014.

Grup F

Argentina 
Entrenador: Alejandro Sabella

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014.

Bòsnia i Hercegovina 
Entrenador: Safet Sušić

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014.

Iran 
Entrenador:  Carlos Queiroz

La selecció final fou anunciada l'1 de juny de 2014.

Nigèria 
Entrenador: Stephen Keshi

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014. Ejike Uzoenyi reemplaçà Elderson per una lesió el 7 de juny.

Grup G

Alemanya 
Entrenador: Joachim Löw

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014. El 7 de juny, Marco Reus fou reemplaçat per Shkodran Mustafi després d'una lesió de Reus.

Ghana 
Entrenador: James Kwesi Appiah

La selecció final fou anunciada l'1 de juny de 2014.

Portugal 
Entrenador: Paulo Bento

La selecció final fou anunciada el 19 de maig de 2014. Els dorsals van ser anunciats el 24 de maig.

Estats Units 
Entrenador:  Jürgen Klinsmann

La selecció final fou anunciada el 22 de maig de 2014.

Grup H

Algèria 
Entrenador:  Vahid Halilhodžić

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014.

Bèlgica 
Entrenador: Marc Wilmots

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014. No obstant, una revisió mèdica el 3 de juny al porter Koen Casteels mostrà que no estava plenament recuperat d'una lesió a la tíbia i fou reemplaçat per Sammy Bossut.

Rússia 
Entrenador:  Fabio Capello

La selecció final fou anunciada el 2 de juny de 2014. No obstant, el centrecampista Roman Shirokov fou reemplaçat per Pàvel Mogilévets, en no estar el primer plenament recuperat d'una lesió. El centrecampista Denís Txérixev és al Brasil com a jugador reserva.

Corea del Sud 
Entrenador: Hong Myung-bo

La selecció final fou anunciada el 8 de maig de 2014.

Suspensions 
Els següents jugadors van ser suspesos per al primer partit de la seva selecció:
  Fredy Guarín: suspès per un partit (contra Grècia), després de ser expulsat enfront Paraguai el 15 d'octubre de 2013.
  Mario Mandžukić: suspès per un partit (contra el Brasil), després de ser expulsat enfront Islàndia el 19 de novembre de 2013.

Estadístiques

Jugadors per club 
Llistats clubs amb vuit o més jugadors.

Jugadors per lliga 
Llistats de lligues amb divuit o més jugadors.

Entrenadors per país 
Els entrenadors en negreta representen el seu propi país.

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Llista oficial de jugadors 
 Llista preliminar de jugadors

Vegeu també 
 Copa del Món de Futbol 2014

Llistes de plantilles de la Copa del Món de Futbol
Copa del Món de Futbol de 2014